Benitz est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Albert Benitz (1904-1979), réalisateur et cadreur allemand
Max Benitz (né en 1985), acteur britannique
Timo Benitz (né en 1991), athlète allemand en courses de demi-fond

Toponyme

Benitz, municipalité de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand